Дивізія А 1988—1989 — 71-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вп'яте поспіль здобув Стяуа.

Команди

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Динамо (Бухарест) взяв участь у Кубку кубків 1989—1990 як фіналіст Кубку Румунії 1988—1989.
2. Клуб Рапід (Бухарест) взяв участь у Кубку Інтертото 1989.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на rsssf  

1988—1989
Румунія
Румунія
1988 у румунському спорті
1989 у румунському спорті